Zatoka ist ein polnischer Ortsname:
 Zatoka (Bochnia), Dorf in der Gmina Bochnia, Powiat Bocheński, Woiwodschaft Kleinpolen
 Zatoka (Miłomłyn), Stadtteil von Miłomłyn, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Emilienthal, Stadt Liebemühl, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Zatoka Leśna, Weiler in der Gmina Miłomłyn, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Thorchen, Kreis Mohrungen, Ostpreußen

Siehe auch: Zatoka (Dorf)